Слуцкий пояс — элемент мужского костюма Великого княжества Литовского. Считался признаком благородного происхождения и его наличие указывало на благосостояние владельца. Наименование происходит от названия города Слуцк в Беларуси.

Описание 
Слуцкие пояса ткались из тонких шёлковых и золотых и серебряных нитей. Длина пояса достигала от 2 до 4,5 метров, а ширина от 30 до 50 см. Пояса украшались по краям — узорной каймой, а концы — пышным, главным образом растительным орнаментом, в котором народные узоры сочетались с восточными мотивами. У слуцкого пояса не было изнанки, все стороны являлись лицевыми. Пояса изготавливались односторонними (с обратной стороной), двухсторонние (обе стороны лицевые или одна двусторонняя с одной изнаночной). Наиболее ценимыми считались четырёхсторонние слуцкие пояса — каждая сторона пояса была разделена на две части с разными цветами, пояс складывался вдвое. Середник пояса имел орнамент с поперечными гладкими или узорными полосами, реже узор был сетчатым, в горошек и пр. Концы пояса имели сложный орнамент, чаще с двумя мотивами: чаще всего — овал, окруженный листьями со стеблями и цветами. В углу пояса с обеих сторон ткалась метка на старославянском и латинском языках (Слуцк, В городе Слуцке, Сделано в Слуцке). Концы пояса иногда обшивались бахромой. Слуцкие пояса повязывались сверху кунтуша — мужской верхней одежды, к поясу крепилось оружие.

Начало производства в Речи Посполитой 

Первоначально пояса привозились с Востока — из Османской империи, Персии, поэтому их называли стамбульскими или персидскими. В 1758 году на территории Речи Посполитой была организована мануфактура с целью производства поясов. Назывались такие мануфактуры — «персиарни» (), от места происхождения прототипа слуцкого пояса. Наиболее известной была Слуцкая мануфактура на территории современной Белоруссии, создателем которой был Михаил Казимир Радзивилл (1702—1762 годы), великий гетман Литовский.

В конце 1757 года в Слуцк был приглашён знаменитый турецкий мастер Ованес Маджаранц, армянин по национальности. Он некоторое время работал в Станиславе, затем в Несвиже. В Станиславе проходили обучение два слуцких художника — Ян Годовский и Томаш Хаецкий. В 1758 году Ованес Маджаранц заключает договор с Михаилом Казимиром Радзивиллом о создании «фабрики перской» для изготовления «пояса с золотом и шелком» с обязательным обучением «работе перской» местных умельцев.

Первоначально были приглашены мастера из Османской империи и Персии. Поэтому первые пояса делались с восточными узорами. Обучение ткача длилось не менее семи лет. Когда местными мастерами был освоен процесс изготовления поясов, то ими стали использоваться местные мотивы в узорах поясов — незабудки, васильки, ромашки, листья клёна, дуба.

В Речи Посполитой имя Ованеса Маджаранца было переделано на местный манер — Ян Маджарский.

Его правнучка Елизавета является матерью Монюшко Станислава — знаменитого композитора и дирижера.

Сын Маджарского — Левон (Лявон) на рубеже 18-19 веков становится арендатором Слуцкой мануфактуры, где уже работали около 60 ткачей.

Мастерство местных ткачей было настолько велико, что кунтушевые пояса, сделанные даже за пределами Слуцка, стали называть слуцкими.

Распространение и «закат» производства 

Слуцкие пояса производились также в Несвиже, Варшаве, Кракове и других городах Речи Посполитой. Их производство было организовано и на московских и лионских фабриках. В Москве существовало около 20 шёлкоткаческих производств.

На территории современной Польши наиболее известные персиарни находились в Кобылке и Липкове под Варшавой, где изготовление поясов наладил Яков Пасхалис. Несколько производств находились в Кракове и Гданьске. Эти фабрики находились под большим влиянием Слуцкой мануфактуры.

Слуцкая мануфактура существовала до 1848 года, пережив третий раздел Речи Посполитой и польское восстание 1830 года. На территориях, вошедших в состав Российской империи, слуцкие пояса вышли из моды и стали применяться как элемент декорации в костёлах. В дальнейшем пояса стали предметом коллекционирования и включены в музейные экспозиции как образцы «древнебелорусского искусства».

Период после окончания производства 

Во второй половине XIX — начале XX века слуцкие пояса становятся предметом коллекционирования. Их собирают музеи и частные лица. Пояса стали изучаться как изделия художественного ткачества.

Технологии ткачества, которые использовались при производстве слуцких поясов, длительное время считались утерянными. В 2014 году в городе Слуцке начали машинное изготовление копий слуцких поясов. Также на предприятии был открыт Музей истории слуцкого пояса.

Музеи, в собраниях которых хранятся слуцкие пояса 

 Государственный исторический музей в Москве;
Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге;
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге;
Смоленский государственный музей-заповедник;
Белорусский национальный художественный музей;
Гродненский государственный историко-археологический музей;
 Минский областной краеведческий музей в Молодечно;
 Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж";
Слонимский районный краеведческий музей;
 Слуцкий краеведческий музей;
 Музей древней белорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К Крапивы;
 Музей имени Ивана Луцкевича в Вильнюсе;
Музей Дворца великих князей литовских в Вильнюсе.
 Львовский музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины;
 Львовский исторический музей;
 Черниговский областной исторический музей им. Тарновского;
Национальный музей в Варшаве;
Национальный музей в Кракове;
Музей замка в Мальборке (Польша);
Музей Виктории и Альберта в Лондоне;
Художественная галерея Йельского университета (США);
Метрополитен-музей в Нью-Йорке (США).

Интересные факты 

Вопреки стихотворению Максима Богдановича ткачеством в мануфактурах по изготовлению слуцких поясов занимались только мужчины. Процесс ткачества требовал значительных физических затрат. Кроме того было принято считать, что при прикосновении женской руки к золотым и серебряным нитям они потускнеют и пояс будет испорчен.

Узоры для поясов разрабатывались не ткачами, а художниками.

При участии в праздниках пояс повязывался наружу золотой, красной частью пояса; при трауре использовалась чёрная сторона пояса; при повседневной носке, как правило, зелёная, серая.

На изготовление одного пояса уходило от 400 до 800 граммов золота.

Стоимость пояса составляла от 5 до 50 дукатов (один дукат равнялся 3 золотым рублям). Цена в злотых доходила до 1000, что приблизительно равнялось годовому доходу офицера армии Речи Посполитой.

Примечания

Литература 

 Якунина Л. И. Пояса слуцкие в собрании Государственного Исторического Музея. М., Наркомпрос РСФСР. 16 страниц; 1941 г 570 экз. 
 Якунина Л. И., Слуцкие пояса, Минск, 1960.
 Лазука Б. А. Слуцкія паясы: адраджэнне традыцый / Б. А. Лазука. − Минск : Беларусь, 2013. — ISBN 978-985-01-1060-2.

Ссылки 

 Слуцкие пояса
 Слуцкие чудо-пояса
 Львовские музеи
  Судьба слуцких поясов
 Чатырохбаковы, літы, залаты // Газета «Звязда» (белор.), 26 ноября 2014 г.

Белорусский национальный костюм
Польский национальный костюм
Пояса
Этнография Белоруссии
История Слуцка